Верхняя Берёзовка — деревня в Назаровском районе Красноярского края России. Входит в состав Степновского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 55 км к югу от райцентра Назарово.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 145 мужчин и 144 женщины из 289 чел.

Примечания 

Населённые пункты Назаровского района